Sanjay Gupta, neurochirurgien américain.
 Sanjay Gupta, réalisateur indien.

Voir aussi 
 

Homonymie de personnes